Edlach heißen folgende geographischen Objekte:

 Edlach (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Edlach an der Rax, Ortschaft von Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Edlach (Gemeinde Eberstalzell), Ortsteil von Eberstalzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Edlach (Gemeinde Ohlsdorf), Ortschaft von Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Edlach (Gemeinde Mürzzuschlag), Ortschaft von Mürzzuschlag, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Edlach (Gemeinde Rottenmann), Ortschaft von Rottenmann, Bezirk Liezen, Steiermark